Zakład Energetyczny lub oddział spółki dystrybucyjnej - to jednostka organizacyjna Grupy Energetycznej. Na początku XXI wieku Zakłady Energetyczne skonsolidowały się tworząc 4 grupy energetyczne w Polsce, a same stały się Oddziałami. Zakład Energetyczny (Oddział) prowadzi eksploatację sieci elektroenergetycznych na terenie swojego działania poprzez jednostki organizacyjne, Rejony Energetyczne RE w grupach PGE i Enea oraz Rejony Dystrybucji RD w grupach Energa i Tauron Polska Energia. Jednostki organizacyjne zakładów prowadzą bezpośrednio eksploatację i nadzór urządzeń energetycznych oraz sprzedaż energii elektrycznej. Oprócz typowych rejonów energetycznych mogą być utworzone w zależności od potrzeb rejony techniczne sieci najwyższych napięć, oświetlenia drogowego lub sieci kablowych. Działalność techniczna rejonów w zakresie eksploatacji podlega głównemu inżynierowi oddziału. 

Liczba zakładów energetycznych, wielkość oraz ich podział na Rejony i Posterunki zależy od powierzchni, długości sieci oraz liczby stacji i odbiorców terenów które obejmują. 
Istniejące zakłady energetyczne są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości. Są to zakłady o charakterze miejskim (RWE Stoen (na terenie Warszawy); PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto) o małej powierzchni, ale o dużej liczbie urządzeń będących w eksploatacji. Istnieją też zakłady o odwrotnych proporcjach między powierzchnią a liczbą urządzeń. Zazwyczaj powierzchnia zakładu nie przekracza 10 000 km².

Do czasu powstania grup energetycznych w Polsce było 33 Zakłady Energetyczne będące samodzielnymi spółkami. Obejmowały swoim zasięgiem i jako oddziały nadal obejmują granice jednego lub wielu dawnych województw z lat 1975-1998. 

Obecnie po utworzeniu Grup Energetycznych w Polsce Zakłady Energetyczne zmieniły swoje nazwy na Oddziały i podzieliły się na dwie spółki odpowiadające za obrót energią oraz dystrybucją. Na przykład dawny Zakład Energetyczny Białystok S.A. po wejściu do Polskiej Grupy Energetycznej podzielił się na dwie spółki: 
 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz
 PGE Obrót S.A. Oddział Białystok.

Zakres działań ZE 
Główne obowiązki zakładu energetycznego to:
 eksploatacja sieci elektroenergetycznych,
 rozdział mocy na obszarze zakładu w ramach przydzielonych uprawnień,
 wytwarzanie energii przez elektrownie będące w zasięgu zakładu,
 sprzedaż energii elektrycznej na terenie zakładu,
 techniczna obsługa odbiorców,
 nadzór nad użytkowaniem mocy i energii,
 remonty urządzeń energetycznych,
 realizacja inwestycji energetycznych zakładu.

Bibliografia 
 Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, .
 Sołoniewicz J.: Organizacja pracy w rejonach energetycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.

Zakłady Energetyczne